Verschluss steht für:

 ein mechanisches Verschlusselement, siehe Schließe
 Verschluss (Kamera), bewegliches Element einer Fotokamera
 Verschluss (Waffentechnik), Baugruppe bei Schusswaffen
 Verschluss eines Blutgefäßes, siehe Embolie
 Darmverschluss, Unterbrechung der Darmpassage
 Verschluss einer Flasche oder Behälters, siehe Schraubverschluss
 Verschluss einer Schleuse, siehe Schleusentor
 eine Luke, meist an Bord eines Schiffes
 eine Schachtabdeckung
 im Eisenbahnwesen die Festlegung einer Fahrstraße

Siehe auch:
 Clipverschluss: Poly-clip System
 Hermetischer Verschluss
 Schloss (Technik)
 Deckel
 Klappe